A44, A 44 oder A-44 steht für:
 Bundesautobahn 44, Autobahn in Deutschland
 Rijksweg 44, Autobahn in den Niederlanden
 Autoestrada A44 in Portugal
 Autovía A-44, Autobahn in Spanien
 A44 road, Hauptstraße im Vereinigten Königreich
 A44 (Computerspieleentwickler), Neuseeländisches Spieleentwicklerstudio